Estadio Nacional de Costa Rica (1924), het oude stadion in San José (1924-2008)
Estadio Nacional de Costa Rica (2011), het nieuwe stadion in San José (2011-heden)